Союз революционного действия () — движение, зародившееся в Италии с началом Первой мировой войны в 1914 году.

Основанное , Бенито Муссолини и , оно было тесно связано с движением  и вдохновлено их программным манифестом  от 5 октября 1914 года.

1 января 1915 года Муссолини опубликовал манифест в своей новой газете Il Popolo d'Italia. Вскоре у него было около 9.000 последователей.

24 и 25 января 1915 года состоялся первый конгресс, на котором в центральный комитет, среди прочих, были избраны Микеле Бьянки и Чезаре Росси.

Действие распустилось после вступления Италии в Первую мировую в мае 1915 года. Вновь большинство членов движения собрались лишь в 1919 году на площади Сансеполькро для основания Итальянского союза борьбы, предшествовавшему основанной в 1921 году Национальной фашистской партии.

См. также 
 Сансеполькрисмо
 Итальянский союз борьбы
 Национальная фашистская партия

Примечания

Библиография 
 Mauro Canali, Cesare Rossi. Da rivoluzionario a eminenza grigia del fascismo, Il Mulino, Bologna, 1991.
 Dennis Mack Smith, Modern Italy; A Political History. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.
 Zeev Sternhell, The Birth of Fascist Ideology, Francia, 1989.

Фашистские партии
Исторические политические партии Италии
Бенито Муссолини